Історія України-Руси

Праці 
 Історія України-Русі (Аркас)
 Історія України-Русі (Барвінський)
 Історія України-Русі (Грушевський)